Оса́дчиев — русская фамилия.

 

русские фамилии